Bei einem Feuer am 6. Juni 1931 im Münchner Glaspalast wurde eine große Anzahl von Kunstwerken zerstört. Diese waren in verschiedenen Ausstellungen ausgestellt. Hier eine Zusammenstellung:

Münchener Neue Secession  Frühjahrsausstellung, Eröffnung 15. Mai 
Veranstalter: Münchener Neue Secession

Quelle:  Ausstellungskatalog

Münchener Kunstausstellung 1931 im Glaspalast, Eröffnung 1. Juni 
Veranstalter waren die Münchner Künstlergenossenschaft und der Verein Bildender Künstler Münchens „Secession“ e. V.

Ausstellungskatalog

Sonderausstellung „Werke deutscher Romantiker von Caspar David Friedrich bis Moritz von Schwind“  
Zu den zerstörten Gemälden gehörten unter anderem sämtliche 110 Werke der Sonderausstellung „Werke deutscher Romantiker von Caspar David Friedrich bis Moritz von Schwind“.

Die Bildnummern und Bildbeschreibungen werden zitiert aus: Georg Jacob Wolf mit der Glaspalast-Künstlerhilfe München (Hrsg.): Verlorene Meisterwerke deutscher Romantiker, Verlag F. Bruckmann AG, München 1931

Literatur 
 Georg Jacob Wolf mit der Glaspalast-Künstlerhilfe München (Hrsg.): Verlorene Meisterwerke deutscher Romantiker, Verlag F. Bruckmann AG, München 1931
 Georg Jacob Wolf (Hrsg.): Verlorene Werke deutscher romantischer Malerei, München, 1931
 Georg Jacob Wolf: Verlorene Meisterwerke deutscher Romantiker. Mit Einleitung und beschreibendem Katalog von G.J. Wolf, München, Bruckmann, 1931 (Als bereits ausgedruckter Ausstellungskatalog konzipiert wurde dieses Buch – mit einem neuen Umschlag versehen – zu einer Bilanz des Verlustes)

Anmerkungen

Münchener Künstler-Genossenschaft

Münchener Secession

Die Juryfreien

Bund kopierender Künstler e. V.

Kunstgewerbe

Baukunst

Weblinks 

Glaspalast
Kunstverlust
Munchen Glaspalast
Kunstwerke Munchen Glaspalast